«Карел Дорман» () — тип фрегатов УРО ВМС Нидерландов. Были спроектированы в качестве универсальных фрегатов, способных как осуществлять противовоздушную и противолодочную оборону, так и бороться с надводными кораблями. С 1985 по 1995 год на верфях Koninklijke Schelde Groep во Флиссингене было построено восемь кораблей этого типа, сменивших фрегаты типа «Кортенар» в роли основных крупных надводных боевых кораблей Нидерландов. Все корабли серии получили названия в честь нидерландских адмиралов и знаменитых моряков. С принятием на вооружение более современных фрегатов типа «Де Зевен Провинсиен», в 2004—2006 годах по два корабля типа «Карел Дорман» были проданы Чили, Бельгии и Португалии, так что по состоянию на начало 2009 года, на вооружении Нидерландов остаются лишь два корабля этого типа.

Представители

Литература 
 

Фрегаты Португалии